Schüsselbach und Schüsselgraben sind Gewässernamen:

 Schüsselbach (Ernstbach), rechter Zufluss des Ernstbachs im Hinterlandswald im Stadtgebiet von Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen
 Schüsselbach (Grunbach), rechter Zufluss des Grunbachs nach dem Schüsselhof, Gemeinde Rosenberg, entlang der Grenze zur Gemeinde Jagstzell, beide Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Schüsselbach (Hüribach), linker Zufluss des Hüribachs im südlichen Gemeindegebiet von Unterägeri, Kanton Zug
 Schüsselbach (Lauter), rechter Zufluss der (Wies-)Lauter nach Bundenthal, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Schüsselgraben, linker Zufluss der Jagst nach Lippach, Gemeinde Westhausen entlang der Grenze zur Stadt Lauchheim, beide Ostalbkreis, Baden-Württemberg